Ригамонти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ригамонти, Марио (1922—1949) — итальянский футболист, полузащитник.
 Ригамонти, Флавия (род. 1981) — швейцарская пловчиха. См. также 
 «Марио Ригамонти» — футбольный стадион в городе Брешиа, Италия.